Fritz Schulz est un nom pouvant faire référence à :

 Fritz W. Schulz (1884-1962), peintre allemand ;
 Fritz Schulz (1879-1957), juriste allemand puis britannique, historien du droit romain ;
  (1886-1918), footballeur allemand ;
  (1896-1972), acteur germano-autrichien ;
  (1910-1991), homme politique allemand ;
  (1912-1990), pianiste allemand.